Боассель — фамилия. Известные носители:

 Боассель, Александр Филиппович — Георгиевский кавалер; полковник; № 7771; 26 ноября 1847.
 Боассель, Филипп Иванович — Георгиевский кавалер; полковник; № 1852; 26 ноября 1807.